NGC 2218 — группа звёзд в созвездии Близнецы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Состоит из пяти никак не связанных между собой звёзд. В каталоге Маркри объект записан как «туманность».

Примечания 

 

2218
Близнецы (созвездие)
Группы звёзд